Slovem kvadriga označujeme více různých objektů:

 Kvadriga (vůz) – antický dvoukolový vůz pro čtyři koně ovládaný vestoje, vůz antických bohů byl používán pro hry v cirku a pro slavnostní jízdy triumfátorů
 Kvadriga (motiv) – výtvarný motiv v sochařství a malířství inspirovaný antickými vzory
 Quadriga – německá umělecká skupina neformálního malířství

Podobné názvy 
 Kvadrika

Externí odkazy